Parmops är ett släkte av fiskar. Parmops ingår i familjen Anomalopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Beryxartade fiskar
Parmops